Red Bull RB13 — болід Формули-1 розроблений командою Red Bull Racing для участі в сезоні  року, для Данієля Ріккардо і Макса Ферстаппена..

Результити

Примітки 

Боліди Формули-1 сезону 2017
Перегонові автомобілі
Боліди Red Bull Формули-1